Президентский дворец (), также Дворец правительства () — представительское здание в Центральном округе Любляны, столицы Словении, официальная резиденция президента, премьер-министра и правительства Словении.

История

Поскольку после мощного землетрясения 1895 года разбросанные по всему городу (тогда называвшемуся Лайбах, столица австро-венгерской коронной земли Крайна) местные офисы государственных учреждений значительно пострадали, бургомистр Любляны Иван Хрибар и городской совет решили построить новое здание.

Проект был разработан инженером Рудольфом Бауэром () по эскизам венского архитектора . Первый камень в основание был положен весной 1897 года, а в эксплуатацию здание было введено в 1898 году.

До 1918 года здесь располагались местные австро-венгерские власти, после создания Королевства Югославия — власти Дравской бановины. После Второй мировой войны здание занимала мэрия Любляны, затем Конституционный суд Словении, а с 1975 года — исполнительный совет Социалистической Республики Словения.

С 1993 года (после распада СФРЮ) здесь расположены офисы президента, премьер-министра и правительства независимой Словении. В том же году здание было объявлено памятником культуры.

Архитектура

Трёхэтажное строение с двумя атриумами было возведено в неоренессансном стиле. Углы подчеркнуты декоративными башнями. Выходящий на Прешернову улицу главный фасад имеет три подъезда. По сторонам центрального входа установлены статуи работы венского скульптора , символизирующие Власть и Закон.

Здание изначально включало в себя дворцовую капеллу, ныне перестроенную в используемый для официальных приемов «Хрустальный зал» (). В межвоенный период интерьеры дворца были украшены работами словенского художника Антона Гоймира Коса, посвященными истории страны.

Ссылки 
 Президентский дворец на официальном сайте Президента Словении 

Дворцы Любляны
Президентские дворцы
Здания и сооружения, заложенные в 1897 году
Здания и сооружения, построенные в 1898 году
Дворцы, построенные в 1890-е годы
Архитектура неоренессанса в Словении
История Словении